Скамья:
 Скамья — предмет мебели или форма малой архитектуры.
 Скамья — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Скамья Гиппократа — деревянная скамья с наклонной плоскостью, использовавшаяся при лечении переломов и вывихов.
 Скамья подсудимых — место, на котором сидят подсудимые в зале суда. 
 Золотая скамья— ежегодная итальянская футбольная премия, вручаемая лучшему тренеру чемпионата Италии.
 Мемориальная скамья — вид садово-парковой мебели, предназначенный для увековечения памяти событий или умерших людей.
 Стасидия ( также церковная скамья) — кресло в храме с откидным сиденьем.

См. также 
 Скамейка (мультфильм)
 Скамейка запасных